Sutjeska (Voivodina), localitat de Voivodina, a Sèrbia.
 Riu Sutjeska, riu de 35 km a Bòsnia i Hercegovina.
 Parc Nacional Sutjeska; parc nacional travessat pel riu de Bòsnia.
 Batalla del Sutjeska, batalla de la Segona Guerra Mundial desenvolupada pels volts del riu.
 FK Sutjeska Nikšić; equip de futbol de la ciutat de Nikšić, Montenegro.